Krasnogorsk může být:

 Krasnogorsk (Moskevská oblast) – město v Moskevské oblasti v Rusku
 Krasnogorsk (Uzbekistán) – město v Uzbekistánu
 Krasnogorsk (Sachalinská oblast) – vesnice v Sachalinské oblasti v Rusku